Wolter, Wollter eller Volter är ett svenskt och tyskt efternamn. År 2015 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna:

 Wolter 185
 Wollter 89
 Volter 27

Tillsammans blir detta 301 personer.

Personer
 Charlotte Wolter (1831–1897), österrikisk skådespelare
 Christopher Wollter (född 1972), svensk skådespelare och musikalartist
 Horst Wolter (född 1942), tysk fotbollsmålvakt
 Julia Dufvenius Wollter (född 1975), svensk skådespelare
 Karl-Anders Wollter (1927–2017), svensk jurist och diplomat
 Ralf Wolter (1926–2022), tysk skådespelare
 Stina Wollter (född 1964), svensk konstnär, sångare med mera
 Sven Wollter (1934–2020), svensk skådespelare
 Willi Wolter (1907–1969), tysk nazist

Se även
 Lista över spårvagnar i Göteborg

Svenska efternamn